Хог:

 Хог, Анна (род. 1986) — шведская лыжница, призёр Олимпийских игр 2010 в Ванкувере.
 Хог, Артур Аллен (1921—1999) — американский астроном, наиболее известен открытием Объекта Хога в 1950 году.
 Хог, Дастин (род. 1992) — американский баскетболист.
 Хог, Кристоффер (род. 1987) — датский футболист и игрок в мини-футбол.
 Хог, Пол (1940—2009) — американский баскетболист.
 Хог, Эллен (род. 1986) — нидерландская хоккеистка на траве.

См. также 
 Хогг